Charles Courtney Curran (1861-1942), Amerikaans kunstschilder
Charles E. Curran (1934), Amerikaans theoloog